Estación de Jaén puede hacer referencia a varias estaciones ferroviarias con este nombre:

Jaén 
 Estación de Jaén, la principal estación de ferrocarriles de la ciudad homónima andaluza, propiedad de Adif.
 Estación de Jaén, una de las estaciones del tranvía de Jaén situada junto a la anterior.

Granada 
 Estación de Jaén (Metro de Granada), una de las estaciones del metro de Granada,